Ryan Harris est le nom porté par :

 Ryan Harris (1979-), joueur australien de cricket ;
 Ryan Harris (1998-), coureur cycliste sud-africain ;
 Ryan Harris (1985-), joueur américain de football américain.